Kiriejewka, Kyryjiwka, Kyrijiwka – nazwa toponimów w Rosji i na Ukrainie

Rosja 
:
 Kiriejewka – wieś w obwodzie kurgańskim
 Kiriejewka – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Kiriejewka – wieś w rejonie sudżańskim obwodu kurskiego
 Kiriejewka – wieś w obwodzie lipieckim
 Kiriejewka – wieś w obwodzie orłowskim
 Kiriejewka – chutor w obwodzie rostowskim

Ukraina 
:
 Kyryjiwka – wieś w obwodzie żytomierskim
 Kyrijiwka – wieś w obwodzie czernihowskim

Także 
 Kiriejewka – rzeka w obwodzie moskiewskim, lewy dopływ Oki

Strony ujednoznaczniające